Hannu Siitonen – ex giavellottista finlandese
 Pauli Siitonen – ex fondista finlandese